Томкинсон () — английская фамилия.

Известные фамилии 
  (1881—1937) — британский военный деятель и игрок в поло, обладатель Международного кубка поло в составе сборной Англии (1914).
  (род. 1943) — британская горнолыжница, участница Олимпийских игр (1968).
  (1840—1910) — британский политик, член Палаты общин (1900—1910).
 Томкинсон, Коринн — австралийский дипломат, посол в Микронезии (2004—2007).
  (род. 1996) — новозеландский регбист, обладатель переходящего приза «Рэнферли Шилд» в составе команды региона Отаго (2018—2019), игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Хайлендерс».
  (1877—1971) — британский военный моряк, начальник штабов Норского командования (1921—1923) и Средиземнорского флота (1927—1928), командир эскадры линейных крейсеров (1931—1934).
 Томкинсон, Уильям Джеймс (Билл) (1888—1927) — новозеландский наездник, обладатель Оклендского кубка (1925, 1933).

  (1915—1952) — британский горнолыжник, участник Олимпийских игр (1936, 1940), отец Джереми и Чарльза Палмеров-Томкинсонов.
  (род. 1943) — британский горнолыжник и саночник, участник Олимпийских игр (1968, 1972, 1976, 1980), брат Чарльза Палмера-Томкинсона.
  (род. 1940) — британский горнолыжник, участник Олимпийских игр (1964).

См. также 
  (род. 1965) — британский актёр, лауреат Национальной комедийной премии лучшему телеактёру (1994).